Manden fra restauranten () er en sovjetisk film fra 1927 af Jakov Protasanov.

Medvirkende 
 Mikhail Tjekhov som Skorokhodov
 Vera Malinovskaja som Natasja
 Ivan Koval-Samborskij som Sokolin
 Mikhail Narokov som Karasjov
 Stepan Kuznetsov

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Sovjetiske film fra 1927
Stumfilm fra Sovjetunionen